Sam (handel)
 Sam (motoryzacja)
 Sam (maskotka)
 Sam − edytor tekstu napisany przez Roba Pike
Sam − męskie anglosaskie zdrobnienie od imienia Samuel, także stare perskie imię męskie (sam oznacza 'śmierć', bądź 'ogień')
 Sam − żeńskie anglosaskie zdrobnienia od imienia Samuela czy Samanta
 Sam − powieść Adama Kamińskiego wydana w 2006 roku
 Sam (właśc. Samwise Gamgee) − bohater powieści J.R.R. Tolkiena
Sam – bohater mitologii irańskiej, zwany również Sam Keresasp, Keresasp czy Garszasp
 Wuj Sam
 SAM (Surface-To-Air missile) − rakietowy system obrony powietrznej ziemia-powietrze
 SAM − S-adenozylometionina, związek chemiczny
 SAM − pakiet statystyczny do analiz przestrzennych (typu GIS)
SAM (ŚAM) − Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, obecnie: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 SAM SA – Stalexport Autostrada Małopolska Spółka Akcyjna